Суперкубок УЕФА 1986 года — матч состоялся 24 февраля 1987 года на стадионе Луи II в Монако, чтобы определить победителя Суперкубка Европы. По политическим мотивам был проведён один матч. В нём встретились победитель Кубка европейских чемпионов 1985/1986 «Стяуа» и победитель Кубка обладателей кубков УЕФА 1985/1986 «Динамо» Киев. Победу с минимальным счетом 1:0 одержала «Стяуа».

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1985/1986
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1985/1986

Февраль 1987 года
1986
Суперкубок УЕФА
Матчи ФК «Динамо» Киев
Международные соревнования по футболу в Монако
1980-е годы в Монако
События 24 февраля
Февраль 1986 года
Спорт в Румынии в 1986 году
Футбол в СССР в 1986 году